

Geografia 
Grecia
 Attica – regione 
 Attica – una delle 13 periferie
Stati Uniti d'America
 Attica – città della Contea di Fountain, Indiana
 Attica – città della Contea di Harper, Kansas
 Attica – township della Contea di Lapeer, Michigan
 Attica – città della Contea di Wyoming, New York
 Attica – villaggio della Contea di Seneca, Ohio

Altro 
 1138 Attica – asteroide della fascia principale
 Attica – gruppo musicale statunitense
 Attica – forma femminile del nome proprio di persona Attico
 Attica – fumetto italiano sceneggiato e disegnato da Giacomo Bevilacqua